
Monitor Latino (стилизованное написание monitorLATINO) — сингловый чарт, который основывается на данных радиостанций стран Латинской Америки, а также испаноязычных радиостанций США. 

Сайт начал мониторинг радиостанций в 2003 году в Мексике и США, позднее компания вышла на латиноамериканский рынок. Monitor Latino собирает данные более чем с семидесяти чартов различных радиостанций различных жанров музыки в восемнадцати странах.

Чарты по странам

Латинская Америка 
 Top 20 América Latina Popular
 Top 20 América Latina Latino
 Top 20 América Latina Tropical

Аргентина 
 Top 20 General
 Top 20 Nacional
 Top 20 Latino
 Top 20 Anglo

Боливия 
 Top 20 General

Чили 
 Top 20 General
 Top 20 Nacionalidad
 Top 20 Pop
 Top 20 Urbano
 Top 20 Popular
 Top 20 Tropical
 Top 20 Anglo

Колумбия 
 Top 20 General
 Top 20 Vallenato
 Top 20 Crossover
 Top 20 Pop
 Top 20 Tropical
 Top 20 Urbano
 Top 20 Popular
 Top 20 Anglo

Коста-Рика 
 Top 20 General

Доминиканская Республика 
 Top 20 General
 Top 20 Bachata
 Top 20 Merengue
 Top 20 Salsa
 Top 20 Urbano
 Top 20 Pop
 Top 20 Anglo

Эквадор 
 Top 20 General
 Top 20 Nacionalidad
 Top 20 Latino
 Top 20 Pop
 Top 20 Urbano
 Top 20 Tropical
 Top 20 Anglo

Сальвадор 
 Top 20 General

Гватемала 
 Top 20 General
 Top 20 Pop
 Top 20 Regional Mexicano
 Top 20 Anglo

Гондурас 
 Top 20 General

Мексика 
 Top 20 General
 Top 20 Pop
 Top 20 Popular
 Top 20 Anglo

Никарагуа 
 Top 20 General

Панама 
 Top 20 General
 Top 20 Pop
 Top 20 Latino
 Top 20 Urbano
 Top 20 Tropical
 Top 20 Anglo

Парагвай 
 Top 20 General

Перу 
 Top 20 General

США 
 Top 20 Mainstream
 Top 20 Regional Mexicano
 Top 20 Pop Rhythmic
 Top 20 Tropical
 Top 20 Anglo
 Top 20 Oldies

Уругвай 
 Top 20 General

Венесуэла 
 Top 20 General
 Top 20 Nacionalidad
 Top 20 Latino
 Top 20 Pop
 Top 20 Anglo
 Top 20 Urbano
 Top 20 Tradicional
 Top 20 Tropical
 Top 20 Vallenato

Примечания

Ссылки 

Хит-парады